Барыш Ардуч (; род. 9 октября 1987 года) — турецкий актёр театра, кино и телевидения

Профессиональная карьера 
Первой работой Барыша Ардуча была спасатель на воде, где он проработал в районе Шиле, Стамбул в течение 8-ми лет (2005—2013).
В 2007 году он окончил курсы актёрского мастерства в Стамбуле в Семейном театре Садри, после встречи с Айла Алган, он начинает карьеру театрального актёра в 2009—2011, в Стамбуле.

С 2011 года начал карьеру телевизионного и кино актёра. В 2011 году снялся в трех сериалах на разных каналах. Первый сериал — Маленькая леди (тур.- Küçük Hanımefendi), второй — Послушай, дорогой (тур. Dinle Sevgili"), и третий Лихая семёрка (тур. Pis Yedili).
В 2012—2014 году участвовал в сериале с высоким рейтингом Не беспокойтесь за меня (тур. Benim İçin Üzülme). В 2013—2014 году выходит сериал также с высоким рейтингом Придворные сегодня (тур. Bugünün Saraylısı).

В 2014 году снялся в двух кинофильмах Только ты (тур. Sadece Sen) и Дуреха (тур. Deliha). В 2015 году начался показ сериала Ракон: Для моей семьи (тур. Racon: Ailem İçin), но съёмки прекратились после 4-й серии. В июне 2015 года стартовал сериал Любовь напрокат (тур. Kiralık Aşk), где Ардуч получил свою первую главную роль. Роль богатого дизайнера обуви Омера Ипликчи принесла ему известность, как в Турции так и за её пределами. Ардуч получил награды в течение съёмок первого сезона 2015—2016.

В ноябре 2016 года Ардуч получил очередную награду «Лучший комедийный актёр» на кинопремии Турции «Золотая бабочка». В ноябре 2017 года он сыграл главную роль в фильме «Время счастья».

В 2019 году Барыш Ардуч получил свою третью главную роль в своей карьере в сериале «Кузгун» — это драматический турецкий телевизионный сериал, который начал транслироваться на телеканале Star TV 13 февраля 2019:
Первая серия вышла на экраны 13 февраля 2019 г. Последняя серия: 16 октября 2019 г.

В 2020 году стал приглашенной звездой на 5 эпизодов в рейтинговом драматическом сериале «Чукур».
В том же году заключил контракт с международной диджитал платформой «Netflix» получив одну из главных ролей в сериале «Kulüp».

В 2021 году заключает контракт с государственным каналом TRT1 и получает главную роль в историческом сериале : Альпарслан: Великие Сельджуки (Alparslan Buyuk Selcuklu). Исполняя роль 2-го Великого султана Сельджуського государства. Дата выхода первой серии: 8 ноября 2021 сериал на данный момент в производстве транслируется по понедельникам.
Эта роль подняла актёра на новую ступень в карьере. Проект считается самым успешным стартом осеннего сезона 2021 года получая рейтинг каждой серии выше 8.

Фильмография

Награды и Номинации

Реклама на телевидении и в печатных изданиях

Примечания

Ссылки 
 Барыш Ардуч на сайте Кинотурция.ру
 Bağlı Olduğu Menajerlik Ajansı
 Baris Arduç's SinemaTürk profile
 Haziran 2016

Фотомодели Турции
Премия «Золотая бабочка»